Niemcy:
 Scheibe-Alsbach – dzielnica Neuhaus am Rennweg

Osoby:
 Emil Scheibe – niemiecki konstruktor
 Johann Adolf Scheibe – niemiecki kompozytor